Die Serbia Open 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 3. bis 9. Mai 2010 in Belgrad stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Oeiras die Estoril Open sowie in München die BMW Open gespielt, die genau wie die Serbia Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Novak Đoković, der in diesem Jahr im Viertelfinale, beim Stande von 6:4 nach dem ersten Satz gegen Filip Krajinović, das Spiel aufgeben musste. Im diesjährigen Finale traf John Isner auf Sam Querrey. Querrey entschied das Finale mit 3:6, 7:64 und 6:4 für sich und sicherte sich so seinen vierten Titel. Im Doppel waren Johan Brunström und Jean-Julien Rojer die Titelverteidiger, sie schieden jedoch im Halbfinale gegen Santiago González und Travis Rettenmaier aus, welche das Turnier gewinnen konnten. Im Finale siegten sie gegen das Duo Tomasz Bednarek und Mateusz Kowalczyk mit 7:66 und 6:1.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 373.200 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 424.950 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 1. bis 3. Mai 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 19 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 24 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 115 kB)

Serbien
Tennisturnier in Belgrad